DXD – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Dixie (Australia)